Села:
 Колодязне — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Колодязне — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Колодязне — Рівненська область, Рівненський район
 Колодязне — Харківська область, Дворічанський район
Інше:
 Колодязне — ботанічний заказник в Олександрівському районі Донецької області

Див. також 
 Колодяжне
 Колодяжний
 Колодяжненська сільська рада